Никола Василевич (боснійський футболіст) (1983)
 Никола Василевич (сербський футболіст) (1983)